Stefan Schmid (atleet)
 Stefan Schmid (musicus)